Máquina virtual - cuja sigla em inglês é VM, de Virtual Machine
 VM Motori
 Velocidade média - em Física, representada pela sigla VM
 Vila Mimosa
VM (Agente nervoso)

Desambiguações de siglas